

Astronomia 
5232 Jordaens – asteroide della fascia principale

Cinema 
Jordaens – documentario del 1993 diretto da Freddy Coppens

Persone 
Hans Jordaens – pittore fiammingo
Hans Jordaens III – pittore fiammingo
Jacob Jordaens – pittore fiammingo